Maroa puede referirse a:

 Maroa, película hispano-venezolana del año 2005.
 Maroa, localidad venezolana.
 Maroa, municipio venezolano.
 Maroa, localidad estadounidense.
 Maroa, municipio estadounidense.